Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1978/1979.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

VVV, FC
 1978/79